ZZM steht für:

 Zeche Zwergmutter, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Essen
 Zickzackmuster
 Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, eine polnische Gewerkschaft 

ZZM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Testfahrzeuge (Motorräder)

ZZM